Сергей Курзанов:
 Курзанов, Сергей Михайлович (род. 1947) — советский и российский палеонтолог.
 Курзанов, Сергей Юрьевич (род. 1954) — советский и российский музыкант, певец и автор песен.